Алиседа () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Касерес в составе автономного сообщества Эстремадура. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Льянос-де-Касерес. Население — 1994 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 30 км.

Население

Примечания

Муниципалитеты Касереса